Marie d'Antioche peut désigner :
 Marie d'Antioche (1145-1182), femme de Manuel I Comnène, empereur byzantin ;
 Marie d'Antioche (1215-?), dame de Toron, fille de Raymond-Roupen d'Antioche, mariée à Philippe de Montfort, seigneur de Tyr ;
 Marie d'Antioche (morte après 1307), prétendante au trône de Jérusalem.
Homonymie dynastique